Бхагиратхи:

 Бхагиратхи — река в Индии, главный исток реки Ганг.
 Бхагиратхи (рукав Ганга) — рукав Ганга.